Sport − attività che impegnano, a livello agonistico oppure di esercizio, le capacità psicofisiche dell'atleta
 Sport − macchina fotografica della GOMZ
 Sport − tipo di vettura da competizione biposto a ruote coperte
 Sport − quotidiano sportivo spagnolo
 SPOrt (Sky Polarization Observatory) − strumento per osservazioni astronomiche progettato negli anni duemila